Matica est le nom de plusieurs institutions culturelles dans l'ancienne Yougoslavie :

  en Croatie
 Matica slovenská en Slovaquie 
 Matica srpska en Serbie
 Slovenska matica en Slovénie
 Matica au Kosovo.